Hans Grisebach ist der Name folgender Personen:

* Hans Grisebach (Architekt)  (1848–1904), deutscher Architekt
 Hans Grisebach (Biochemiker) (1926–1990), deutscher Biochemiker